NGC 4851-1 (другие обозначения — ZWG 160.61, DRCG 27-199, PGC 44439) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4851
Волосы Вероники (созвездие)
Линзообразные галактики